Marc Minuci (tribú de la plebs)
 Marc Minuci Augurí, cònsol de Roma el 497 aC i ambaixador romà
 Marc Minuci Auguri (tribú), tribú de la plebs el 216 aC.
 Marc Minuci Fèlix, jurista romà d'època entre el regnat de Marc Aureli i el de Dioclecià
 Marc Minuci Ruf (cònsol), cònsol el 221 aC
 Marc Minuci Ruf (pretor), pretor el 197 aC
 Marc Minuci Ruf (tribú), magistrat romà
 Marc Minuci Therme, magistrat romà